Le Groupement des forces spéciales peut désigner :
 le Groupement des forces spéciales en Tunisie ;
 le Groupement des forces spéciales en Guinée.